Thomas-Augustin de Gasparin (1754-1793), conventionnel et membre du Comité de salut public ;
 Adrien de Gasparin (1783-1862), fils du précédent, agronome, haut fonctionnaire et homme politique français, qui fut notamment ministre de l'Intérieur sous la monarchie de Juillet ;
 Agénor de Gasparin (1810-1871), fils du précédent, théologien protestant et homme politique français ;
 Valérie de Gasparin (1813-1894), née Catherine-Valérie Boissier, épouse du précédent, fondatrice de La Source, à Lausanne, première école laïque de gardes-malades ;
 Paul de Gasparin (1812-1893), frère du précédent, ingénieur des ponts et chaussées, et homme politique ;
 Lucien Gasparin (1868-1948), homme politique français ;
 Aita Gasparin (1994-), biathlète suisse ;
 Elisa Gasparin (1991-), biathlète suisse ;
 Selina Gasparin (1984-), biathlète suisse.